Balatková ist der Familienname folgender Personen:
 Helena Erbenová (* 1979), tschechische Skilangläufen und Triathletin (geborene Balatková)
 Michaela Balatková (* 1985), tschechische Biathletin